Afdichting
Tandvulling
Vakkenvullen